Преступление:
 «Преступление» () — 1934 год, Италия, реж. Марио Камерини
 «Преступление» — 1960 год, Италия, реж. Марио Камерини
 «Преступление» — 1976 год, СССР, реж. Евгений Ташков
 «Преступление» () — 1994 год, США, реж. Дэвид Прайор
 «Преступление» () — 2006 год, США-Франция, реж. 
 «Преступление» (телесериал, 20 серий) — 2016 год, Россия, реж. Максим Василенко